Байкович

 Байкович, Бобан — черногорский футболист, вратарь футбольного клуба «Црвена Звезда».
 Байкович, Филип — Народный герой Югославии.